Басо́вская — фамилия, женский вариант фамилии . Известные носительницы:
 Басовская, Наталия Ивановна (1941—2019) — советский, российский историк-медиевист.
 Басовская, Евгения Наумовна (род. 1964) — российский филолог, профессор РГГУ.